Bretagne (regio), een in 1956 gecreëerde bestuurlijke regio in Frankrijk
 Bretagne (schiereiland), een schiereiland en oude provincie in Frankrijk
 Bretagne (koninkrijk), een koninkrijk in Bretagne (9e-10e eeuw)
 Hertogdom Bretagne, een hertogdom in de late middeleeuwen (10e-15e eeuw)
 Geschiedenis van Bretagne, de geschiedenis van het gebied door de eeuwen heen
 Bretagne-Séché Environnement, een Franse wielerploeg
 Bretagne (slagschip), een Frans slagschip uit de Tweede Wereldoorlog

 Bretagne (Indre), in het departement Indre
 Bretagne (Territoire de Belfort), in het departement Territoire de Belfort
 Bretagne-d'Armagnac, in het departement Gers
 Bretagne-de-Marsan, in het departement Landes

Zie ook 
Britten (Kelten)
Britannia (doorverwijspagina)
Groot-Brittannië